Яхало́н () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Yajalón с языка цельталь можно перевести как — зелёная земля.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Вентана, находится на высоте 1826 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Тилой и Тумбалой, на юго-востоке с Чилоном, на юге с Пантело, и на западе с Симоховелем.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 3 декабря 1963 года, по данным 2020 года в его состав входит 223 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 47,4 %;
 промышленность и строительство — 12,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 37,9 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,4 %;
 водоснабжение: 54,5 %;
 водоотведение: 91,1 %.

Туризм 
По данным 2000 года для нужд туристов в муниципалитете работало 4 отеля с 76 номерами. Основными достопримечательностями являются местные пейзажи, с перепадами высот от 700 до 2000 метров.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса